Улица Маркуса — улицы в различных городах России, названные в честь советского общественного деятеля Якова Львовича Маркуса.

 Улица Маркуса — улица в Алагире.
 Улица Маркуса — улица во Владикавказе.
 Улица Маркуса — улица в Дербенте.